Ämten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Ämten, sjö i Vimmerby kommun,  (65,2 ha)
Ämten (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (1,12 km²)
Ämten (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (1,04 km²)
Ämten (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (13,5 ha)
Ämten (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (8,51 ha)
Övre Ämten, sjö i Vimmerby kommun,  (16,9 ha)
Lill-Ämten, sjö i Laxå kommun,  (3 ha)
Stor-Ämten, sjö i Laxå kommun,  (58 ha)
Sör-Ämten, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun och Laxå kommun,  (11,7 ha)
Väster-Ämten, sjö i Laxå kommun,  (8,57 ha)
Ämten (Eggby socken, Västergötland), sjö i Skara kommun,  (74,4 ha)
Ämten (Toarps socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Öster-Ämten, sjö i Laxå kommun,  (15,8 ha)
Ämten (Hycklinge socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (21 ha)
Ämten (Hällestads socken, Östergötland, 649973-148538), sjö i Finspångs kommun och Linköpings kommun,  (29,2 ha)
Ämten (Hällestads socken, Östergötland, 651544-148961), sjö i Finspångs kommun,  (47,2 ha)
Ämten (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Ämten (Ringarums socken, Östergötland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (25,4 ha)
Ämten (Simonstorps socken, Östergötland, 651129-151378), sjö i Norrköpings kommun,  (6,61 ha)
Ämten (Simonstorps socken, Östergötland, 651335-152587), sjö i Norrköpings kommun,  (12,4 ha)
Ämten (Åtvids socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun och Åtvidabergs kommun,  (89,7 ha)
Ämten (Östra Ryds socken, Östergötland), sjö i Söderköpings kommun och Valdemarsviks kommun,  (10,8 ha)
Sör-Ämten, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (17,5 ha)
Lilla Ämten, sjö i Hällefors kommun, 
Stora Ämten, sjö i Hällefors kommun,  (22,2 ha)
Ämten, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (15,7 ha)
Mell-Ämten, sjö i Karlskoga kommun och Lekebergs kommun,  (19,3 ha)
Norr-Ämten, sjö i Karlskoga kommun och Lekebergs kommun,  (6,33 ha)
Norra Ämten, sjö i Storfors kommun,  (1,35 km²)
Södra Ämten, sjö i Storfors kommun,  (1,63 km²)
Ämten (Bjurtjärns socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun och Storfors kommun,  (68,2 ha)
Ämten (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (20,7 ha)
Ämten (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (1,82 km²)
Ämten (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (51,7 ha)
Ämten (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (2,15 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn